Die Communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gers in der Region Okzitanien. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 30 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Gimont. Der Gemeindeverband ist nach den beiden Flüssen Arrats und Gimone benannt.

Mitgliedsgemeinden 
Zur Communauté de communes des Coteaux Arrats Gimone gehören folgende Mitgliedsgemeinden:

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand am 1. Januar 2014 als Nachfolger der Gemeindeverbände Communauté de communes des Coteaux de Gimone und Communauté de communes  de l’Arrats-Gimone.

Einzelnachweise 

Coteaux Arrats Gimone
Gegründet 2014